Die Wahlen in St. Vincent und den Grenadinen (General elections) wurden am 7. April 1972 in St. Vincent und den Grenadinen durchgeführt. Das Ergebnis war ein Unentschieden zwischen der People’s Political Party und der Saint Vincent Labour Party. Beide gewannen jeweils sechs Sitze und obwohl der einzige unabhängige Kandidat, James Fitz-Allen Mitchell, früher Abgeordneter der SVLP gewesen war, bildete er eine Regierung mit der PPP. (Die SVLP hatte die knappe Stimmenmehrheit gehabt.) Die Wahlbeteiligun lag bei 75,6 %.

Ergebnisse

Einzelnachweise 

1972
St Vincent und die Grenadinen